Le High Standard Double-Nine était un revolver de petit calibre basé sur le Colt Peacemaker. Il en diffère radicalement par son fonctionnement. Ses caractéristiques sont les suivantes :
Pays d'origine : 
Fonctionnement : double action/barillet basculant.
Organes de visée : cran de mire et guidon fixe (demi-lune).
Munition : .22 LR
Capacité : 9 coups
Canon : 14 cm
Masse : 773 g
Variantes : High Standard Hombre, High Standard Durango et High Standard Longhorn

Révolver